Hezir Gomes (São Paulo, 1916 — Minas Gerais, 1993) foi um pintor e músico brasileiro.

Filho do Coronel Ary Gomes, Hezir nasce em São Paulo, no bairro do Tucuruvi, região norte da cidade. Estudou contabilidade e entrou para a polícia civil de São Paulo, onde fez carreira como escrivão.

Foi casado com Marina Gomes, com quem teve uma filha, Ignez Gomes. A mudança de sua filha para Ouro Preto para ingressar na Escola de Minas de Ouro Preto e, 1970, graduar-se como a primeira Engenheira Geóloga do Brasil, foi um dos fatos marcantes na vida de Hezir Gomes.

Um ano após a mudança de sua filha, Hezir Gomes e a esposa venderam sua casa em São Paulo e mudaram-se para Ouro Preto, onde Hezir adquiriu gosto pela pintura e deu vazão a seus dotes musicais.

Pintores de São Paulo (estado)